Сезон 2009-10 у Першій чеській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Чехії. Це 17-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіоном стала Спарта.

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Вікторія (Пльзень) візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як переможець Кубку Чехії з футболу 2009—2010.
2. З клубу Богеміанс було знято 20 очок.Czech club punished for refusing to play

Позначення:

Результати

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Перша чеська ліга на soccerway 

2009-2010
Чехія
Чехія